Reiziger (vervoer), iemand die op reis is
Woonwagenbewoner, iemand geboren in een woonwagen
De reiziger, boek van Diana Gabaldon
De Reiziger (periodiek), ledenblad van ROVER
Reiziger (band), een band uit Hechtel, België

Personen:
Han Reiziger (1934-2006), een Nederlands musicus en presentator
Michael Reiziger (1973), een Nederlands voormalig voetballer